Linyi bezeichnet:

 Linyi (临沂市), eine Stadt in der chinesischen Provinz Shandong
 Linyi (Dezhou) (临邑县), einen Kreis der Stadt Dezhou in der chinesischen Provinz Shandong
 Linyi (Yuncheng) (临猗县), einen Kreis der Stadt Yuncheng in der chinesischen Provinz Shanxi
 Linyi (Großgemeinde) (临邑镇), eine Großgemeinde im gleichnamigen Kreis in der chinesischen Provinz Shandong